Chick Hicks es el rival y uno de los enemigos principales de la película Cars y un villano menor en Cars 3. Sin embargo a pesar de eso no lo consideran villano. Es un corredor retirado de la Copa Piston engreído y egocéntrico. Como corredor, era agresivo, a menudo dañaba o interfería intencionalmente con otros autos con la esperanza de obtener un mejor resultado. Es bien reconocido por los cientos de calcomanías que cubren su cuerpo y la gran rejilla que se parece mucho a un bigote. Su número es el 86 y fue patrocinado por HtB (Hostile Takeover Bank). En Cars 3, presenta Los Ticks de Chick con Chick Hicks.

Historia 
Al igual que el Rayo McQueen, Chick desea ser el nuevo competidor de Dinoco después del retiro de Strip "El Rey" Weathers, aunque ganar la carrera no gana el contrato de Dinoco.

Cars 
En Cars, Chick se encuentra entre los treinta y seis autos de carreras que compiten en la carrera final de la temporada de la Copa Pistón en el Motor Speedway of the South. Antes de que "El Rey" lo superara, Chick golpea a Lee Revkins. Bob Cutlass y Darrell Cartrip lo presentan a la audiencia como el finalista de "El Rey". Poco después, cuando McQueen lo adelanta en la carrera, Chick empuja el neumático trasero de McQueen contra la pared, lo que hace que gire hacia el campo, frente a un grupo de casas rodantes, que animan a McQueen.

McQueen se recupera rápidamente, pero Chick, decidido a ganar, golpea a Winford Bradford Rutherford, lo que finalmente resulta en un choque gigante que consiste en todos detrás de él excepto él, "El Rey" y McQueen. Para disgusto y sorpresa de Chick, McQueen se las arregla para maniobrar con cuidado a través de la serie de autos fuera de control, lo que lo convierte en el centro de atención de la audiencia.

En la última vuelta de la carrera, McQueen tiene una vuelta completa sobre Chick y "El Rey", pero mientras se apresura a ganar su carrera, se olvida de quitarse los neumáticos y hace que sus dos neumáticos traseros exploten, dejando a McQueen tratando desesperadamente de abrir forzando. manera. a la línea de meta. Sin embargo, no es lo suficientemente rápido y la carrera da como resultado el primer empate a tres bandas en la historia de la Copa Pistón, entre McQueen, Chick y "El Rey". Dado que los oficiales no pueden determinar un ganador, se llevará a cabo una carrera de playoffs en Los Angeles International Speedway.

Mientras McQueen, Chick y "El Rey" están en el podio de los ganadores, Chick hace una apuesta con McQueen para ver quién puede llegar primero a Los Ángeles, y el ganador recibe el patrocinador Dinoco y la pintura. Debido a esto, McQueen convence a su transportista, Mack, de que conduzca durante la noche para llegar primero a la pista de carreras. Sin embargo, Mack no puede hacer esto y se queda dormido. Cuatro autos tuneados llamados Boost, Wingo, DJ y Snot Rod, causan problemas en la carretera interestatal 40, condujeron hasta Mack y jugaron con él, y causaron que Mack se moviera por todo el lugar, hasta el punto en que una estatuilla cayó sobre él. el botón del remolque que a su vez hizo que McQueen se cayera de su remolque.

Con la esperanza de encontrar ayuda, McQueen termina destrozando la carretera principal de Radiador Springs mientras persigue al oficial de policía local de la ciudad, Sheriff, y es sentenciado a arreglar la carretera, no se le permite salir hasta que esté terminada. Mientras hace esto, McQueen escucha un informe de prensa en la radio y sueña con que Chick gana la Copa Pistón y el patrocinio de Dinoco.

Mientras tanto, Chick llega a la pista de carreras y toda la atención se concentra en él, incluida la de Mia y Tia, dos de las mayores admiradoras de McQueen, quienes han cambiado su atuendo a verde, con grandes "C" verdes unidas a sus techos.

Después de que Doc Hudson alerta a la prensa sobre el paradero de McQueen, este último es llevado a la carrera, donde se distrae pensando en los nuevos amigos que ha hecho. En medio de un sueño sobre ellos, McQueen gira hacia el campo. Al regresar a la carrera, McQueen escucha una voz en su micrófono, que resulta ser Doc, quien, junto con muchos de sus otros amigos, se desempeñan como su equipo de mecánicos.

Durante la carrera, las cosas van bien hasta que Chick se frustra por estar constantemente detrás de "El Rey". Cuando este último lo bloquea nuevamente para proteger a McQueen, Chick gruñe y golpea violentamente a "El Rey" contra la pared usando una maniobra PIT, y "El Rey" sale volando y girando hacia el interior del campo, recibiendo un daño muy alto en el proceso, para horror de todo el público. McQueen, que está delante de los dos autos, se da cuenta de esto y se detiene justo antes de la línea de meta, permitiendo por error que Chick lo pase y gane la carrera, para sorpresa y confusión del público. McQueen respalda a "El Rey" y lo ayuda a empujarlo hasta la línea de meta, creyendo que debería poder terminar su última carrera.

Estas acciones le quitan el foco de atención a Chick, y la audiencia lo abuchea cuando sale al podio de la victoria, furioso por lo que Chick había hecho, y finalmente comenzó a arrojarle objetos. Chick seguía siendo el perdedor a pesar de que llegó primero a la meta y, sin embargo, McQueen y "El Rey" fueron los dos ganadores de la carrera, ya que Chick Hicks cometió un gran error al golpear a Lee Revkins, al estrellar a todos los corredores, al pinchar el neumático de McQueen y al golpear violentamente a "El Rey". Fue un gran problema ya que el propio "Rey" era el corredor de Dinoco hasta esta carrera. Esta fue la razón por la cual la primera carrera de la película se llamó Dinoco 400. Tex Dinoco ofrece el patrocinio de Dinoco a McQueen en lugar de a Chick, pero McQueen se reforma a sí mismo cuando lo niega, a favor de los amigos que ha hecho mientras estaba bajo el patrocinio de Rust- Eze.

Cars 3 
Chick Hicks regresa en Cars 3 . Ahora retirado de las carreras a tiempo completo, es analista de Racing Sports Network .  Ahora tiene su propio programa de televisión, donde habla constantemente sobre su copa de un pistón. También se burla mucho de McQueen en el programa hablando de cómo ya lo "venció". Cuando Jackson Storm gana la Gears and Glory 450 en el Heartland Motor Speedway , Chick lo acompaña en el podio de ganadores. Además, McQueen está viendo Chick on Mack's television, donde Chick está dando un reportaje sobre la posibilidad del retiro de McQueen. También dijo que Storm dio la vuelta más rápida, a 214 mph (344 km/h). Su vuelta aparece en el tráiler oficial.

Otros Medios

Videojuegos

Cars; El Videojuego 
Chick regresa en el videojuego Cars, que está escrito por Pixar y considerado una continuación de la historia iniciada en la película. En el juego, es menos grosero que en la película. Se le ve por primera vez espiando las sesiones de práctica de Rayo con Doc Hudson. En Palm Mile Speedway, se burla ineficazmente de Rayo antes de la primera carrera de la temporada hasta que Doc lo advierte, luego cae con una banda de coches engrasadores con sede en Nueva York en el condado de Carburetor para desafiar a McQueen. Antes de la próxima carrera de la Copa Pistón en smasherville Stadium, la banda de DRH salta a Mack en la interestatal para robar el equipo de carreras de McQueen, pero el dedo Chick como el que los contrató cuando fue capturado por el Sheriff que más tarde lo confrontó allí en la pista con Chick negándose a creer.

Después de que Rayo ganó la carrera, Darrell Cartrip se prepara para entrevistar a Rayo y Chick sólo para verlos durante una acalorada discusión. Darrell pronto detuvo esto diciendo que Rayo ganó la carrera (con las cintas para probarlo). Rayo McQueen pronto desafió a Chick Hicks a una carrera de tres series de Radiator Springs Grand Prix en Radiator Springs, Tailfin Pass y Ornament Valley con el RSN filmando la carrera antes de la última carrera de la Copa Pistón en LA Speedway que acepta antes de animar a sus fans en la cámara de televisión para verlo ganar el trofeo Piston Cup en tiempo real en este tiempo , pero solo pierde ante McQueen después.

Cars: Race o Rama 
En el videojuego Cars: Race-O-Rama, busca venganza al intentar cerrar la academia de carreras de McQueen para iniciar la suya propia en Radiador Springs, también se modifica en la carrera final Race-O-Rama después de ver a Rayo McQueen modificado de Santa Carberera, Autopia, Motoropolis y más tarde Radiator Springs. Después de su actualización de modificación, se refiere a sí mismo como un corredor de alto rendimiento y personalizado cuyo va a derribar a McQueen. La mayoría de sus pegatinas de patrocinadores de la Copa Pistón fueron eliminadas y él gana una etiqueta "Motor-Co" para las modificaciones de Chick y mantiene a su patrocinador y su número 86 en su cuerpo.

También gana un alerón negro para la fuerza descendente y su parte superior de su motor fue expuesto. Al igual que sus amigos, Chick Hicks tiene una unidad de cortina de humo equipada tratando de frenar a McQueen, pero es derrotado al final, jurando por su venganza contra McQueen. Pero sus amigos, Candice, Stinger y El Machismo se volvieron contra Chick y se disculparon con McQueen por su comportamiento anterior que aceptó sus disculpas y los invitó a Lightning and Doc's Academy en cualquier momento que aceptan mucho. Su eslogan es "Ka-Chick-Ah!", una estafa flagrante de la frase de McQueen "KA-CHOW!". [aclaración requerida]

Cars 2: El Videojuego Disney Infinity y Cars 3: Hacia la Victoria 
A pesar de que no apareció en Cars 2, aparece en el videojuego de la película como un personaje descargable para las ediciones Xbox 360 y PlayStation 3. También aparece en Disney Infinity. También aparece en Cars 3: Hacia la victoria que publica entrevistas de carrera con Mate, Smokey, Natalie Certeza y Miss Fractura, además de dar noticias de carreras elogiando a los otros corredores ganando actuación / haciendo comentarios sobre su actuación perdedora, haciendo bromas sobre Rayo McQueen perdiendo o insultándolo por ganar (otra vez), o mostrar la actuación ganadora de Chick o poner excusas sobre su derrota. También es un personaje jugable después de derrotarlo y 99 clones de él en el evento de nivel maestro, Chick Hicks Takedown en Midnight Run de Thomasville. También creó el "Crucero Tormenta Relámpago", una carrera cara a cara para Rayo McQueen, Jackson Storm y Cruz Ramírez en el Florida International Speedway que Chick's Picks con Chick Hicks y el RSN transmitirán. Después de la carrera, dijo que Rayo aún no había terminado con las carreras y piensa que podría haberlo ganado más rápido, y Rayo, Chick y Cruz ven a Jackson Storm competir contra Miss Fractura en Thunder Hollow pensando que puede vencer a cualquiera en cualquier lugar.

Parques Disney 
También intenta sabotear el simulador de carreras de Rayo McQueen y cerrar Lightning's Academy y comenzar la Chick Hicks Racing Academy (CHRA para abreviar) mientras corre de cabeza en la pista de carreras de Chick, el Chick Hicks Motor Speedway en la Lightning McQueen Racing Academy en Disney's Hollywood Studios en Walt Disney World, Orlando.

Doblaje

Enlaces externos

Referencias 

Chick Hicks en la Wikia El Mundo de Cars 
Personajes de Pixar
Villanos Disney
Personajes de Cars
Personajes de Disney
Pilotos de automovilismo ficticios